

Cucina 
 Rösti – pietanza svizzera

Persone 
 Adolf Rösti (1947) – ex sciatore alpino svizzero
 Albert Rösti (1967) – politico svizzero

 Lars Rösti (1998) – sciatore alpino svizzero

Pagine correlate 
 Rosti